Новый Бельтир — село в Кош-Агачском районе Республики Алтай, центр Бельтирского сельского поселения.

География 
Расположено в 5 км к юго-западу от левобережной части Кош-Агача.

История 
Посёлок был возведён в 2003 году после разрушительного землетрясения в Республике Алтай магнитудой 7,3 балла, так как дома в посёлке Бельтир были почти полностью повреждены. В его восстановлении принял участие член Совета Федерации от республики Ралиф Сафин. В посёлке работает новая школа и интернат, есть детский сад, Дом культуры, сельская амбулатория. Выделены средства из федерального бюджета на строительство нового сельского дома культуры на 150 мест.

Этимология 
Бельтир () — место слияния рек, скрещивание дорог, перекрёсток.

Население

Климат 
Степной холодный климат определяется как категории BSk по классификации Кёппена, то есть климат полупустынь.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Населённые пункты Кош-Агачского района